ОстроВ — українське російськомовне інтернет-видання

Остров — село, Берестейська область, Ганцевицький район
 Остров — село, Берестейська область, Ляховицький район
 Остров — село, Берестейська область, Пінський район
 Остров — село, Берестейська область, Столинський район
 Остров — село, Вітебська область, Вітебський район

Остров — місто, Псковська область, Островський район
 Остров — село, Кіровський район, Ленінградська область
 Остров — село, Ленінський міський округ, Московська область
 Остров — присілок, Дем'яновське міське поселення, Підосиновський район, Кіровська область
 Остров — присілок, Підосиновське міське поселення, Підосиновський район, Кіровська область
 Остров — присілок, Тугулимський міський округ, Свердловська область

Остров — комуна у повіті Тульча

Остров — село, Трнавський край, округ П'єштяни

Остров — місто, Карловарський край
 Остров — село, Пардубицький край, округ Хрудім

Див. також 
 Острів (значення)